Тара́сенко — поширене українське прізвище, патронім. Утворене від особового імені Тарас.

Відомі носії 

 Тарасенко Анатолій Володимирович (1942) — український та казахський підприємець, письменник та історик. Почесний консул України в Костанаї.
 Тарасенко Андрій:
 Тарасенко Андрій Іванович (1982) — політик і громадський діяч, голова партії «Правий сектор».
 Тарасенко Андрій Миколайович (1983—2015) — майор служби цивільного захисту ДСНС, загинув при гасінні пожежі на нафтобазі у Васильківському районі.
 Тарасенко Андрій Павлович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тарасенко Борис Миколайович (1933—1992) — український кінознавець і сценарист.
 Тарасенко Валентин Іванович (1940-2014) — український соціолог.
 Тарасенко Василь
 Тарасенко Василь Юхимович (1859, Одеса — 1926) — український геолог.
 Тарасенко Василь Якимович (1907—2001) — український радянський дипломат, історик-американіст.
 Тарасенко Віктор
 Тарасенко Віктор Олексійович — сержант МВС України, учасник російсько-української війни.
 Тарасенко Віктор Сергійович (*1943) — голова КРАЕМ (1992), заслужений діяч науки та техніки АРК (1999), президент Кримської Академії Наук (2004)
 Тарасенко Віталій Іванович (*1961) — колишній український футболіст та український футбольний тренер.
 Тарасенко Володимир
 Тарасенко Володимир Андрійович (* 1991) — російський хокеїст.
 Тарасенко Володимир Вікторович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тарасенко Георгій Олександрович (1996—2022) — український активіст, патріот, лідер і командир добровольчого підрозділу «Фрайкор», учасник російсько-української війни, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну 2022 року.
 Тарасенко Дмитро Юрійович — головний сержант Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Тарасенко Євген Володимирович (1983, Черкаси) — український футболіст.
 Тарасенко Іван Іванович (1923—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Тарасенко Іван (? — 1922) — діяч УАПЦ, розстріляний радянською владою.
 Тарасенко Іван (1846–1902) — український письменник, правник, член Лубенського окружного суду.
 Тарасенко Іван Олександрович — лейтенант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Тарасенко Катерина Миколаївна (1987, Дніпропетровськ) — українська веслувальниця, олімпійська чемпіонка, чемпіонка Європи, призерка чемпіонату світу, заслужений майстер спорту України.
 Тарасенко Микола
 Тарасенко Микола Іванович — український археолог, російський колаборант на Донбасі.
 Тарасенко Микола Федорович (1919, Сімферополь — 2017) — російський поет.
 Тарасенко Микола Федосійович (1939—1995) — український філософ, член-кореспондент Академії педагогічних наук України.
 Тарасенко Оксана Володимирівна — начальник Вишгородського відділу обслуговування громадян, заслужений працівник соціальної сфери України.
 Тарасенко Олег Володимирович (1990) — український футболіст.
 Тарасенко Олександр:
 Тарасенко Олександр Єгорович (* 1928) — український журналіст-театрознавець.
 Тарасенко Олександр Кирилович (1960—2022) — український художник. Помер у лікарні через отримане важке осколочне поранення у боях під Охтиркою в ході російського вторгнення в Україну.
 Тарасенко Олександр Леонідович (* 1967) — український диригент і педагог.
 Тарасенко Олександр Миколайович (1977—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
  Тарасенко Олександр Олегович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тарасенко Олександр Петрович (1918—1994) — український художник.
 Тарасенко Олександр Сергійович (1985) — український футболіст.
 Тарасенко Олексій Григорович (1909—1991) — український актор, режисер.
 Тарасенко Петро Порфирович (1927—2005) — український майстер художньої кераміки.
 Тарасенко Прокіп Григорович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Тарасенко Роман Миколайович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тарасенко Тарас Петрович ( 1980) — український адвокат, арбітражний керуючий. Народний депутат України 9-го скликання.
 Тарасенко Тетяна:
 Тарасенко Тетяна Анатоліївна (1991) — українська спортсменка, яка спеціалізується на стрільбі з малокаліберної гвинтівки.
 Тарасенко Тетяна Борисівна — керівник апарату Новоукраїнської РДА (Кіровоградська область), заслужений працівник освіти України.
 Тарасенко Тетяна Ярославівна (* 1961) — український журналіст, публіцист, громадська діячка. Член НСЖУ (1987).
 Тарасенко Юрій Геннадійович (1974—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тарасенко Юрій Володимирович (1973—2022) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Див. також 
 Тарасенки
 Тарасенков
 Гібрид Тарасенко

Примітки